

Aeronautica 
 Boeing X-20 Dyna-Soar – sviluppo di uno spazioplano impiegabile in missioni militari di vario tipo

Informatica 
 X20 – modello di ThinkPad

Altro 
 X20 – sigla della Panhard & Levassor 12CV lanciata nel 1913